«Мы можем быть героями» () — супергеройский фильм режиссёра Роберта Родригеса по его собственному сценарию. Это спин-офф «Приключения Шаркбоя и Лавы» (2005) и франшизы «Дети шпионов».

Фильм вышел на Netflix 25 декабря 2020 года.

Сюжет 
После того, как супергероев Земли похищают инопланетные захватчики, их дети объединяются в команду и учатся работать сообща для того, чтобы спасти мир и родителей.

В ролях 
 Я-Я Госселин — Мисси Морено
 Приянка Чопра — мисс Гранада
 Педро Паскаль — Маркус Морено
 Кристиан Слейтер — Тех-но
 Бойд Холбрук — Чудесник
 Сон Кан — Мгновенный
 Тейлор Дули — Лава
 Джеффри Дж. Дашнау — Шаркбой
 Акира Акбар — Мотай вперёд
 Айзиа Расселл-Бэйли — Мотай назад
 Энди Уокен — Колесо
 Эндрю Диас — Гримасник
 Дилан Генри Лау — Неспеш
 Лион Дэниелс — Макарон
 Хала Финли — Охо
 Нэйтан Блэр — Сюрприз
 Лотус Блоссом — А Капелла Вокс
 Хейли Рейнхарт — Мисс Вокс
 Джейми Перес — Невидимая девушка
 Вивиен Лайра Блэйр — Гуппи, дочка Шаркбоя и Лавы
 Адриана Барраса — Бабушка Анито Морено
 Кристофер Макдоналд — Президент Америки Нил Анами
 Брэнтли Хэйлброн — Крашин Лоу
 Бриттани Перри-Расселл — Красная Молниеносная Ярость
 Дж. Куинтон Джонсон — Багровая Легенда

Создание

Подготовка 
В августе 2019 года было объявлено о том, что Роберт Родригес напишет сценарий, срежиссирует и спродюсирует супергеройский фильм «Мы можем быть героями» для Netflix посредством своей компании Troublemaker Studios
.

Подбор актёров 
В августе 2019 было также объявлено о том, что Приянка Чопра будет исполнять главную роль в фильме. Вместе с ней в фильме также будут сниматься Кристиан Слейтер, Я-Я Госселин, Акира Акбар, Хэйли Рэйнхарт, Энди Уокен, Эндрю Диас, Педро Паскаль, Сон Кан, Бойд Холдбрук, Хала Финли, Исайя Расселл-Бэйли, Лотус Блоссом, Лайон Дэниэлс, Натан Блэйр, Вивиен Лайра Блэйр, Адриана Барраса, Бриттани Перри-Расселл, Кристофер Макдоналд, Дж. Куинтон Джонсон и Дилан Хенри Лау.

Съёмки 
Съёмочный период начался в августе 2019 года в Техасе.

Выпуск 
Первоначально выпуск фильма был намечен на 1 января 2021 года, но потом был перенесён на 25 декабря 2020.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Приключенческие фильмы США
Детские фильмы США
Американские фильмы о супергероях
Научно-фантастические фильмы США
Оригинальные фильмы Netflix
Фильмы США 2020 года